Cliffe kan syfta på följande platser:

Storbritanfnien 

 Cliffe, Kent, ort i England, 
 Cliffe, Selby, ort i North Yorkshire, England, 
 Cliffe, Richmondshire, ort i North Yorkshire, England,